Гербы муниципальных районов России:
 Герб Алексеевского района (Белгородская область)
 Герб Алексеевского района (Волгоградская область)
 Герб Алексеевского района (Самарская область)
 Герб Алексеевского района (Татарстан)
 Герб Алексеевского района (Москва)